Shapeshifter kan avse:

 Shapeshifter (album) – ett musikalbum av Gong (musikgrupp)
Hamnskiftare – Metamorfos i mytologi, en person som kan förvandla sig till någonting